Hans Gustaf Wessberg kan avse:

 H.G. Wessberg (dispaschör)
 H.G. Wessberg (ämbetsman och politiker)